Канский округ

 Канский округ — в составе Енисейской губернии Российской империи
 Канский округ — в составе РСФСР